De Azerbeidzjaanse voetbalbeker 2015–2016 (Azerbeidzjaans: Azərbaycan Kuboku 2015–2016) was de 24ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Azerbeidzjan na de ontmanteling van Sovjet-Unie. Aan het toernooi deden negentien clubteams mee. De finale werd gespeeld op 25 mei 2016 in het Tofikh Bakhramov Stadion in de hoofdstad Bakoe, waar titelverdediger FK Qarabağ in de eindstrijd na verlenging met 1-0 te sterk was voor Neftçi Bakoe. Die club won zo voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de nationale beker. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

2016
Bekervoetbal 2015/16